Anders Hallberg kan syfta på

 Anders Hallberg (född 1945), läkemedelsforskare, universitetsrektor
 Anders Hallberg (handbollsspelare) (född 1986)
 Anders Hallberg (skådespelare) (1722–?)